«Школа бальных танцев» («Школа танцев Соломона Пляра»; последующие варианты: Шкляра, Кляра, Фляра) — фокстрот, известный с 1910-х годов.

Наиболее ранняя известная запись относится к 1914 году: это выпущенная в Киеве пластинка с комической сценой «Школа танцев Соломона Пляра» в исполнении и за авторством Ивана Семёновича Руденкова (мелодия и слова песни, входившей в сценку, несколько отличаются от популяризированного позже варианта). В ряде позднейших изданий автор слов и музыки указан как В. Руденков.

Утверждается также, что песня в 1910-е годы входила в репертуар Владимира Хенкина. Встречаются предположения, что он был и автором.

В опубликованной 2007 году в газете «Киевские ведомости» статьи Георгия Кузьмина утверждалось, что прототипом песни был парикмахер Соломон Исаакович Шкляр, проживавший в Киеве на Большой Васильковской, 10, в доме Генриха Генриховича Пфалера, работавший на Бибиковском бульваре, 5, и открывший школу танцев на Большой Васильковской, 10.

Во второй половине XX века песню исполняло множество исполнителей, среди которых Аркадий Северный, братья Жемчужные и др., а позже — Хор Турецкого, Ефим Александров и многие другие.

В кинематографе 

 Музыка звучит в фильме «Адъютант его превосходительства» (4-я серия, сцена в ресторане на 11:53)
 «По имени Барон», 1 серия

Примечания

Литература 
 Запрещенные песни: Песенник / Сост. А. И. Железный, Л. П. Шемета, А. Т. Шершунов. — 2-е изд. — М.: Современная музыка, 2004.
 Фокстроты и танго. Шедевры танцевальной музыки: Для исполнения на фортепиано и гитаре, а также для голоса с аккомпанементом. — М.: Издательство В. Н. Зайцева, 2006.
 рубрика «Киевляне» // Киевские ведомости. — 2007. — 29 авг.
 Русский шансон / Сост. Н. В. Абельмас. — М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: Сталкер, 2005. — (Песни для души).
 Александр Розенбойм (Одесса). Ужасно шумно в доме Шнеерсона… (эссе) // Вестник. — 2001. — 28 авг. — № 18 (277).

Владимир Хенкин